misdaad
overtreding (strafrecht)
gedraging die kan resulteren in een bestuurlijke boete